Орландо има више значења:
 Орландо
 Орландо (Оклахома)
 Орландо (филм)